Frälsarkrans kan syfta på

Livboj – en flytande kastring som används vid livräddning i vatten
Frälsarkransen – ett armband